Утта — многозначный термин:
 У́тта — город в норвежской фюльке Иннландет, входит в состав коммуны Сель.
 У́тта — река в норвежской фюльке Иннландет.
 Утта́ — посёлок в Яшкульском районе Калмыкии.